La proposta (opera) – opera di Anton Čechov
La proposta (film 1998) (The Proposition) – film del 1998 di Lesli Linka Glatter
La proposta (film 2005) (The Proposition) – film del 2005 di John Hillcoat
La proposta (romanzo) – romanzo di fantascienza di Nino Filastò